Vācietis ist der Familienname folgender Personen:

 Jukums Vācietis (1873–1938), lettischer Offizier und sowjetischer Offizier
 Ojārs Vācietis (1933–1983), lettischer Dichter